Andronico III
 Andronico III Paleologo
 Andronico III di Trebisonda